Saint-Just, Ain
 Saint-Just, Cantal
 Saint-Just, Cher
 Saint-Just, Dordogne
 Saint-Just, Eure
 Saint-Just, Hérault
 Saint-Just, Ille-et-Vilaine
 Saint-Just, Puy-de-Dôme